Andreas Johansson je lahko:

 Andreas Johansson (bas kitarist)
 Andreas Johansson (bobnar)
 Andreas Johansson (hokejist)
 Andreas Johansson (nogometaš, rojen 1978)
 Andreas Johansson (nogometaš, rojen 1982)
 Andreas Johansson (nogometaš, rojen 1990)